Azzo d’Este ist der Name folgender Personen:

 Azzo IV. d’Este († vor 1145) Herr von Este
 Azzo V. d’Este (1125 – 1193) Markgraf von Este
 Azzo VI. d’Este (um 1170–1212), Markgraf von Este und von Ancona
 Azzo VII. d’Este (1205–1264), Markgraf von Esten und Herr von Ferrara
 Azzo VIII. d’Este (nach 1263–1308) Markgraf von Este und Herr von Ferrara, Modena und Reggio
 Azzo IX. d’Este († 1318), Markgraf von Este
 Azzo X. d’Este (1344–1415), Adeliger und Condottiere